Infinite (engl. unendlich) steht für:

 Infinite (Band), südkoreanische Popband
 Infinite (Eminem-Album), Musikalbum des Rappers Eminem
 Infinite (Deep-Purple-Album), Musikalbum der Rockband Deep Purple
 Infinite (Lied), Lied des Rappers Eminem
 Infinite – Lebe unendlich, Science-Fiction-Thriller von Antoine Fuqua 

Siehe auch:
 Infinitus